Ordinul „Ștefan cel Mare” este decorația militară supremă a Republicii Moldova, înființată la 30 iulie 1992 prin Legea nr. 1123 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova.

Descriere 
Ordinul „Ștefan cel Mare” se confecționează din argint reprezentînd o stea convexă, poleită cu aur, cu opt colțuri în formă de fascicule de raze divergente. Între razele principale sînt intercalate raze în relief, din argint, la capetele cărora sînt fixate fianite. Razele ies de sub un cerc argintat, cu marginea în relief. 

În centrul cercului se află efigia în relief a lui Ștefan cel Mare. 

Fondul cercului este acoperit cu smalț alb. Pe marginea lui este imprimată inscripția în relief, poleită cu aur, „Ștefan cel Mare”. Portretul în relief se brunează. 

Diametrul ordinului la extremitățile razelor este de 45 mm.
Ordinul are pe revers un știft cu filet și piuliță de strîngere pentru a fi prins de haină.

Conferire 
Ordinul „Ștefan cel Mare” se conferă în următoarele situații:
 pentru acte de eroism și conducere iscusită a operațiunilor militare;
 pentru bărbăție deosebită în timpul menținerii ordinii publice, apărării drepturilor și libertăților omului;
 pentru vitejie și spirit de sacrificiu în asigurarea securității statului, în îndeplinirea unor misiuni speciale;
 pentru alte merite deosebite în apărarea libertății și independenței Republicii Moldova.

Persoanele decorate care au ieșit la pensie beneficiază de un adaos la pensie în valoare de 500 lei moldovenești.

Cavaleri ai ordinului

Anii 1990

1994 
decorați de Mircea Snegur

 Ion Frunze, soldat în rezervă (post-mortem)
 Boris Mihailov, sergent în rezervă (post-mortem)
 Valeriu Nazarko, locotenent-major în rezervă (post-mortem)
 Igor Snîtko, locotenent-colonel

1995 
 Victor Bodean, primar al satului Chircăiești, raionul Căușeni
 Igor Hartonenco, participant la operațiunile militare pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova
 Simion Juravschi, participant la operațiunile militare pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova (post-mortem)
 Anatol Roșca, participant la operațiunile militare pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova (post-mortem)
 Grigore Vîrtosu, participant la operațiunile militare pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova (post-mortem)
 Boris Beșleaga, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova
 Alexandr Macheev, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova (post-mortem)
 Ion Tomașciuc, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova (post-mortem)

1996 
 Veaceslav Mațailo, sergent al serviciului intern (post mortem)
 Andrei Djan, colonel din Forțele Armate ale Republicii Moldova
 Grigore Larin, colonel din Forțele Armate ale Republicii Moldova
 Alexandr Bahov, participant la operațiunile militare pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova
 Vladimir Maiduc, participant la operațiunile militare pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova

1997 
decorați de Petru Lucinschi

 Oleg Bacioi, caporal de poliție, Secția sectorului Rîșcani al municipiului Chișinău a Direcției Serviciului de Stat Pază a Ministerului Afacerilor Interne
 Serghei Cerevatov, sergent-major de poliție, Secția sectorului Rîșcani al municipiului Chișinău a Direcției Serviciului de Stat Pază a Ministerului Afacerilor Interne
 Gheorghe Gîrbea, plutonier de poliție, Secția sectorului Rîșcani al municipiului Chișinău a direcției Serviciului de Stat Pază a Ministerului Afacerilor Interne

1998 
 Grigore Godoroja

1999 
 Piotr Baicev, locotenent de poliție (post-mortem)
 Victor Dimcioglo, maior de poliție (post-mortem)
 Gheorghi Sîrtmaci, sergent de poliție (post-mortem)

Anii 2000

2000 
 Mihail Ciuhrii, locotenent-major de poliție din Regimentul de Patrulă și Santinelă „SCUT” al Inspectoratului de Poliție al municipiului Chișinău
 Vladimir Muntean, colonel

2001 
 Pavel Creangă, general de divizie în rezervă
decorați de Vladimir Voronin

 Viorel Cantemir, sergent de poliție (post-mortem)

2003 
 Vitalie Pînzaru, locotenent-colonel de poliție (post-mortem)

2007 
 Ion Ursu, director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

Anii 2010

2010 
decorați de Mihai Ghimpu

 Anatolie Bugai, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Anton Coroi, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Simion Cuciuc, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Vasile Grosu, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Eduard Maican, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Artiom Marinov, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Ion Mocanu, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Vladimir Reșetnic, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Sergiu Caracai, voluntar-participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova (municipiul Chișinău)
 Iurie Jereghi, voluntar-participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova (orașul Anenii Noi)
 Dumitru Suruceanu, voluntar-participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova (municipiul Chișinău)
 Vitalie Șciuric, voluntar-participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova (municipiul Bălți)
 Constantin Busuioc, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Maria Danuța, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova (post-mortem)
 Ion Levința, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Fiodor Șalin, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova

2011 
decorați de Marian Lupu

 Gheorghe Delegeanu
 Constantin Buga, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Valerii Lapșin, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Chiril Levința, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Vasile Puiu, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
 Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” a Ministerului Afacerilor Interne

2012 
 Academia Națională de Poliție „Ștefan cel Mare”
 Grigore Badașco
 Anatolie Croitor
 Mihai Balan
 Petru Balan (post-mortem)
 Valeriu Bujor
 Petru Casapciuc
 Ulian Chetruș
 Ștefan Ceban
 Iurie Coțofan
 Alexandru Gorgan
 Ion Lisnic
 Sveatoslav Neburac
 Chiril Panteleev
 Ion Rotaru
 Vitalie Rusu
 Veaceslav Samardac
decorați de Nicolae Timofti

 Vasile Pantea, pilot superior al echipajului aeronavei „Wilga – 35A”, distrusă în timpul catastrofei aviatice din 27 mai 2005 de pe aerodromul Mărculești (post-mortem)
 Valeriu Cerba, colonel de poliție în rezervă

2015 
 Traian Băsescu, ex-Președinte al României, Comandant Suprem al Forțelor Armate ale României

2016 
 Vasile Ivas, colonel de poliție
 o persoană cu identitate nespecificată
 Ivan Nogailîc, sergent major al serviciului de salvare (post-mortem)

2017 
decorați de Igor Dodon

 Direcția de Poliție a municipiului Chișinău a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne
 o persoană cu identitate nespecificată, ofițer în rezervă al Serviciului de Informații și Securitate

2019 
 Serviciul de Protecție și Pază de Stat
 Mihail Abdușa, colonel în rezervă

Anii 2020

2020 
 Vasilii Calmoi, general de brigadă în retragere, primul Comandant al Trupelor de Grăniceri
 Mihail Marcu, veteran al organelor afacerilor interne

2022 
decorați de Maia Sandu

 Ion Haruța, maior de poliție în rezervă
 Grigorii Căruntu (post-mortem), participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova
 Aurel Cuconescu (post-mortem), participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, ex-primar al satului Varnița, raionul Anenii Noi

Referințe

Bibliografie
 Guy Stair Sainty, Rafal Heydel-Mankoo, World Orders of Knighthood and Merit, , 2006.

Fondări în 1992
Ștefan cel Mare, Ordinul